Un pêcheur est quelqu'un qui capture des poissons et autres animaux à partir de l'eau, ou recueille des coquillages.

Personnalité 
 Bernard Pêcheur, haut fonctionnaire et homme politique français né le .
 Didier Le Pêcheur, écrivain et réalisateur français né le .

Musique 
 Pêcheur d'éponges,  album studio de Nicole Rieu, paru en 1993.

Littérature 
 Pêcheur d'Islande, roman de Pierre Loti paru en 1886 ayant fait l'objet de nombreuses adaptations pour le cinéma et la télévision
 Le Pêcheur (titre original : The Fisherman), roman de Clifford D. Simak paru en 1961.

Variantes linguistiques 
  (anglais)
  (allemand)
  (biélorusse, polonais, ukrainien)
  (slovène)

Patronyme français